La temporada 2022 fue la 77.ª edición de la Eliteserien, la máxima categoría del fútbol en Noruega. El torneo comenzó el 3 de abril y terminó el 13 de noviembre.

Ascensos y descensos  
La liga se disputó por 16 equipos: los 13 mejores equipos de la temporada 2021; y los tres primeros de la Primera División de Noruega 2021.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Equipos participantes

Tabla de posiciones

Play-offs de ascenso-descenso 
Se jugó el juego de la promoción por la permanencia entre el 14.º de la Eliteserien 2022 y el ganador del play-off de ascenso de la Primera División de Noruega 2022. El ganador jugó la Eliteserien 2023.

Cuadro de desarrollo

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Promoción 

Sandefjord ganó 5–2 en el marcador global y permaneció en la Eliteserien, Kongsvinger permaneció en la Primera División.

Goleadores 
- '

Referencias 

Deporte en Noruega en 2022
2022
Fútbol en 2022